Sandy Cross ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Sandy Cross (Georgia)
 Sandy Cross (Gates County, North Carolina)
 Sandy Cross (Nash County, North Carolina)
 Sandy Cross (Rockingham County, North Carolina)

im Vereinigten Königreich:
 Sandy Cross (East Sussex)
 Sandy Cross (Surrey)